Stati Uniti d'America
 Brownsville – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Brownsville – capoluogo della Contea di Edmonson, Kentucky
 Brownsville – quartiere di Brooklyn, New York
 Brownsville – città della Contea di Houston, Minnesota
 Brownsville – città della Contea di Linn, Oregon
 Brownsville – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Brownsville – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Brownsville – città della Contea di Haywood, Tennessee
 Brownsville – capoluogo della Contea di Cameron, Texas
 Brownsville – villaggio non incorporato della Contea di Windsor, Vermont

Pagine correlate 
 Brownville